Сезон 1995 года стал для «Сан-Диего Падрес» двадцать седьмым в Главной лиге бейсбола и истории клуба. Под руководством Брюса Боши, проводившего первый сезон на посту главного тренера, команда одержала 70 побед при 74 поражениях, заняв третье место в Западном дивизионе Национальной лиги.

Межсезонье 
В декабре 1994 года у команды сменился собственник. Предыдущий владелец продюсер Тим Вернер и пятнадцать миноритарных акционеров продали свои доли в клубе группе инвесторов во главе с компьютерным магнатом из Техаса Джоном Мурсом. В состав нового руководства также вошёл бывший президент «Балтимор Ориолс» Ларри Луччино. После этого главным тренером «Падрес» был назначен Брюс Боши, ранее входивший в тренерский штаб команды. Состав клуба пополнили ветераны Кен Каминити и Стив Финли. Обмен с «Хьюстоном», в ходе которого они пришли в команду, издание Bleacher Report в 2011 году поставило на второе место в рейтинге лучших сделок в истории «Падрес».

Предыдущий сезон в Главной лиге бейсбола был прерван в августе из-за забастовки игроков, вызванной отсутствием коллективного соглашения между лигой и профсоюзом. К моменту начала предсезонных сборов в феврале 1995 года контракты подписало лишь 234 игрока из 1 100 — количества, которое было необходимо, чтобы сформировать составы из сорока человек. В этих условиях команды начали привлекать к тренировкам ветеранов. В сборах «Падрес» принимал участие 41-летний питчер Дэнни Бун, завершивший карьеру в 1990 году и работавший на стройке, и два пожарных — 39-летний Гай Суларз и 34-летний Джо Крамер.

Предсезонные матчи 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Регулярный чемпионат 
Третьего июня «Падрес» на своём поле со счётом 0:1 в десяти иннингах проиграли «Монреалю». Питчер «Экспос» Педро Мартинес провёл девять иннингов, претендуя на совершенную игру, но в заключительном отрезке игры пропустил дабл от Бипа Робертса. В 2016 году Общество исследователей американского бейсбола включило «почти совершенную игру Педро Мартинеса» в число пятидесяти величайших матчей «Монреаль Экспос».

В регулярном чемпионате игроки «Падрес» выбили девять гранд-слэм-хоум-ранов, установив клубный рекорд. Два таких удара сделал аутфилдер Мелвин Ньевес. Это достижение было побито в 2001 году.

Драфт 
На состоявшемся в июне 1995 года драфте «Падрес» выбрали пятьдесят два игрока, семь из которых впоследствии сыграли в Главной лиге бейсбола. В первом раунде под общим вторым номером клубом был выбран кэтчер Бен Дэвис, выпускник Подготовительной школы Малверна.

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты матчей

Статистика 

 Курсивом выделены игроки, дебютировавшие в Главной лиге бейсбола в сезоне 1995 года
 Жирным выделены игроки, принимавшие участие в Матче всех звёзд
 Статистика приведена для игроков основного состава по данным сайта baseball-reference.com

Питчеры

Бэттеры

Аффилированные клубы 
В 1995 году фарм-система «Падрес» занимала тринадцатое место в рейтинге журнала Baseball America, оценивающем уровень таланта молодых игроков. Перед стартом регулярного чемпионата в число ста лучших молодых игроков по его оценкам входило четыре игрока организации: питчер Дастин Хермансон (№18), кэтчер Рауль Касанова (№60), питчер Марк Крун (№69) и игрок первой базы Деррек Ли (№81). После завершения сезона места в этот рейтинг также вошло четыре игрока: задрафтованный кэтчер Бен Дэвис (№10), Ли (№41), Хермансон (№53) и шортстоп Гейб Альварес (№92).

Результаты

Примечания

Отчёты о матчах

Ссылки 
 Результаты предсезонных матчей 
 Итоговое положение команд в регулярном чемпионате 
 Статистика сезона на baseball-reference.com 
 Обмены и перемещения игроков 
 Состав команды на baseball-almanac.com 

Сезоны Сан-Диего Падрес
МЛБ в сезоне 1995